Alken se može odnosit na
 Alken (jedinjenje), klasa hemijskih jedinjenja
 Alken (Njemačka)